Владимир Буданов: Буданов, Владимир Алексеевич (1905—1980) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Буданов, Владимир Григорьевич (род. 1955) — российский физик-теоретик; философ.